Valea Șesii ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Șesii (Bucium), Dorf im Kreis Alba
 Valea Șesii (Lupșa), Dorf im Kreis Alba